Rajd Polski 2015, a właściwie LOTOS 72. Rajd Polski został rozegrany w dniach od 2 do 5 lipca 2015 roku jako jedna z dwunastu rund Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2015. Rajd został rozegrany na szutrowych odcinkach. Baza imprezy był zlokalizowana w Mikołajkach. Dyrektorem zawodów był Jarosław Noworól. Trasa rajdu została zmieniona niemal w dziewięćdziesięciu procentach w porównaniu z ubiegłoroczną edycją, większość oesów to zmodyfikowane lub całkowicie nowe próby sportowe. Wśród tych ostatnich znajdzie się najdłuższy w historii rajdów w Polsce odcinek specjalny o długości 39,12 kilometrów.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS19

Wyniki końcowe rajdu

Galeria

Klasyfikacja generalna po 7 rundach 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za ostatni odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

|}

Klasyfikacja zespołów fabrycznych

WRC 2

WRC 3

JUNIOR WRC

Życiorys 
Oficjalna strona rajdu LOTOS 72. Rally Poland

Przypisy 

2015
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w polskim sporcie